Niemcy:
 Diehsa – dzielnica gminy Waldhufen w powiecie Görlitz, w kraju związkowym Saksonia
 Diehsa – związek gmin w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz